Termenul „Egretă” se poate referi la:

Egretă gen de păsări migratoare de baltă, stârc de culoare albă,
Mănunchi de pene de egretă, sau de fire albe, folosit ca podoabă la pălării, la chipie militare, sau turbane
Aglomerație de perișori la extremitatea superioară a fructelor
Descărcare electrică produsă sub forma unei succesiuni rapide de scântei luminoase între electrozi aflați la o tensiune înaltă.